Le mercredi  est le  de l'année 1783.

Naissances 
 Jean Marion de Beaulieu (mort le 18 octobre 1864), général français

Décès

Autres événements 
 Le Laki est en éruption depuis le

Voir aussi 
 18 juin et juin 1783